Шевченко Василий Иванович:
 Шевченко, Василий Иванович (1926—1997) — российский художник.
 Шевченко, Василий Иванович (род. 1935) — советский горняк, Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники.
 Шевченко, Василий Иванович — советский инженер, Лауреат Сталинской премии.